Xeromelissa är ett släkte av bin. Xeromelissa ingår i familjen korttungebin. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Korttungebin
Xeromelissa